Milano steht für:
 Mailand (), Stadt in Italien
 Milano (Texas), Stadt in den USA
 Markenname des ehemaligen Automobilherstellers Società Milanese dell’Industria Meccanica

Personen:
 Milano (Rapper) (* 1998), marokkanischer Rapper
 Alyssa Milano (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Modedesignerin und Sängerin
 Amadio da Milano (1420–1483), italienischer Goldschmid
 Billy Milano, US-amerikanischer Musiker
 Fabio Milano (* 1977), italienischer Baseballspieler 
 Felice Milano (1891–1915), italienischer Fußballspieler
 Francesco da Milano (1497–1543), italienischer Komponist und Lautenist der Renaissance
 Frank Milano, US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Fred Milano (1939–2012), US-amerikanischer Sänger
 Giulio da Milano (1504–1581), Augustinermönch, katholischer Theologe und Reformator von Poschiavo und Tirano
 Giuseppe Milano (1887–1971), italienischer Fußballspieler
 Gustavo Milano (* 1961), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Luigi Milano (1913–1990), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Mario Milano (* 1936), Alterzbischof von Aversa
 Matt Milano (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nino Milano (1920–1989), italienischer Schauspieler
 Patrizia Milano (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter John Milano (1925–2012), US-amerikanischer Mafioso, Boss der „Los Angeles-Familie“
 Sonny Milano (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Vilmos Milano (1913–1995), deutscher Kraftakrobat und Zirkusdirektor

Siehe auch:
 GranMilano